Název Poustka má více sídel:
 Poustka (okres Cheb), obec v okrese Cheb
 Poustka (Dobkovice), část obce Dobkovice v okrese Děčín
 Poustka (Višňová), část obce Višňová vokrese Liberec
 Poustka (Rumburk) (Klause), bývalá osada města Rumburk, dnes v okrese Děčín

nebo také:
 Poustka (vrch), vrch nacházející se u města Trutnov v okrese Trutnov
 Poustka (dělostřelecká tvrz), dělostřelecká tvrz československého opevnění v okrese Trutnov
 Poustka (potok), levý přítok Labe v Dobkovicích v okrese Děčín
 Poustka (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na území obce Hartmanice v okrese Klatovy

Historický význam 
Jako poustka se v minulosti označovalo obecní skladiště, vzdálené od centra. Správce takového skladiště se nazýval poustecký.

Reference